

Música 
 Concrete (Fear Factory) - álbum da banda lançado originalmente como demo-tape em 1991
 Concrete (Pet Shop Boys) - álbum ao vivo lançado em 2006

Localidades 
 Concrete (Washington) - nos Estados Unidos

Desambiguação